Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All ist der Name folgender Science-Fiction-Filme, die auf dem Roman Andromeda von Michael Crichton beruhen:

 Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All (1971), Spielfilm von Robert Wise
 Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All (2008), Fernsehfilm von Mikael Salomon